Dal 1277 al 1295 fu il confessore della regina Margherita di Provenza.

È conosciuto per una biografia di Luigi IX di Francia, opera commissionata da una delle sue figlie, Bianca di Francia, nata nel 1253, di cui Guillaume fu il confessore dal 1296 fino al 1314 circa.

Scrisse anche un panegirico riguardo a questo re.

Note

Collegamenti esterni 
  Pubblicato dopo i manoscritti di Henri François Delaborde.

Francescani francesi